Sezon 1969/70 Regionalligi – 7. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 85 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1969/70 występowało 17 drużyn.

Tabela 

 VfL Osnabrück i VfL Wolfsburg przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1970/71.
 ASV Bergedorf 85 przegrał swoje mecze barażowe i spadł do Amateurligi 1970/1971.
 SC Concordia Hamburg spadła do Amateurligi 1970/1971.

Baraże o grę w Regionallidze Nord 

 SV Meppen awansował do Regionalligi Nord 1970/71.
 ASV Bergedorf 85 spadł do Amateurligi Hamburg 1970/1971.
 Polizei SV Brema pozostał w Amateurlidze Bremen 1970/1971.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1969/70 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 VfL Bochum przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1970/71.
 Arminia Bielefeld wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1970/71.
 TSV Marl-Hüls i SSVg Velbert spadły do Amateurligi 1970/71.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1969/70 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 SV Alsenborn i FK Pirmasens przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1970/71.
 SC Friedrichsthal i SV Weisenau Mainz spadły do Amateurligi 1970/71.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1969/70 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Kickers Offenbach wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1970/71.
 Karlsruher SC przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1970/71.
 SV Waldhof Mannheim, FSV Frankfurt, SV Darmstadt 98 i SpVgg Bayreuth spadły do Amateurligi 1970/71.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1969/70 występowało 14 drużyn.

Tabela 

 Hertha 03 Zehlendorf i Tennis Borussia Berlin przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1970/71.
 Neuköllner Sportfreunde, BFC Meteor 06, BSC Kickers 1900 i Berliner SV 92 spadły do Amateurligi 1970/1971.
 Od nowego sezonu w Regionallidze w grupie Berlin będzie występowało 12 drużyn.

Baraż o awans do Bundesligi

Grupa 1 

 Arminia Bielefeld awansowała do Bundesligi 1970/71.
 Karlsruher SC, SV Alsenborn, Tennis Borussia Berlin i VfL Osnabrück pozostały w Regionallidze 1970/71.

Grupa 2 

 Kickers Offenbach awansował do Bundesligi 1970/71.
 VfL Bochum, Hertha 03 Zehlendorf, VfL Wolfsburg i FK Pirmasens pozostały w Regionallidze 1970/71.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1969/70

1969
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
1969 w Niemczech
1970 w Niemczech